Hervormde pastorie (Bovensmilde)
 Hervormde pastorie (Nieuwe Niedorp)
 Hervormde pastorie (Noordbroek)
 Hervormde pastorie (Oude Pekela)
 Hervormde pastorie (Warffum)